Верн — многозначный термин.

Фамилия 
 Верн, Жакоб (1728—1791) — швейцарский пастор, известный своей перепиской с Вольтером и Руссо.
 Верн, Жюль (1828—1905) — французский географ, широко известный писатель, классик научно-фантастической и приключенческой литературы.
 Верн, Мишель (1861—1925) — французский писатель, сын Жюля Верна.
 Верн, Морис Луи (1845—1923) — французский реформаторский богослов и публицист.

Топоним 
 Верн — река в Германии.

Прочее 
 «Жюль Верн» — автоматический грузовой космический корабль Европейского космического агентства.
 Жюль Верн — кратер на обратной стороне Луны, примыкающий к морю Мечты.
 «Жюль Верн» (фр.) — ресторан на втором уровне Эйфелевой башни в Париже.
 Кубок Жюля Верна — соревнование в парусном спорте.<noinclude>